

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8
 Długołęka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Długołęka 
 Długołęka – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Strzelce 
 Długołęka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna 
 Długołęka – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Krypno 
 Długołęka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Osiek 
 Długołęka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński 
 Długołęka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Kobylin 
 Długołęka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard

Inne 
 Długołęka – gmina wiejska
 Długołęka – stacja kolejowa
 Długołęka – dawna gmina wiejska
 Długołęka – dawna gromada

Zobacz też 
 Długołęka Wielka, Długołęka-Koski, Długołęka-Świerkla